Belmonte puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

en España 
 Belmonte (C.P. 16640), municipio de la provincia de Cuenca.
 Belmonte de Tajo (C.P. 28390), municipio de la provincia de Madrid.
 Belmonte (C.P. 32900), localidad de la provincia de Orense.
 Belmonte de Miranda, concejo del Principado de Asturias.
 Belmonte (C.P. 33830), parroquia del anterior concejo, que además es su capital.
 Belmonte de Pría (C.P. 33591), localidad del concejo de Llanes, en Asturias.
 Belmonte de Campos (C.P. 34304), municipio de la provincia de Palencia.
 Belmonte Bajo (C.P. 38434), localidad de Santa Cruz de Tenerife.
 Belmonte (C.P. 39557), localidad (Polaciones) de Cantabria.
 Belmonte de San José (C.P. 44642), municipio de la provincia de Teruel
 Belmonte de Gracián (C.P. 50332), municipio de la provincia de Zaragoza.
 Belmonte, un despoblado del municipio de La Hija de Dios en la provincia de Ávila.

en Italia 
 Belmonte del Sannio
 Belmonte Calabro (C.P. 87033), municipio.
 Belmonte Mezzagno (C.P. 90031), municipio.
 Belmonte in Sabina.

en Portugal 
 Belmonte, municipio perteneciente al distrito de Castelo Branco.

en Brasil 
 Belmonte, municipio perteneciente al estado de Bahía.

Apellido 
 Belmonte, apellido:

Personalidades 
Futbolistas
 Cristian Belmonte (1987), futbolista chileno.
 Jaime Belmonte (1934-2009), futbolista mexicano.
 Tiago Belmonte (1981), futbolista brasileño.
Nadadora
 Mireia Belmonte (1990), nadadora española.
Toreros
 Juan Belmonte (1892-1962), torero español.
Botánicos
 Belmonte abreviatura de nombre botánico de María Dolores Belmonte López.

Personajes 
 Belmonte, personaje de la ópera El rapto en el Serrallo, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Miscelánea 
 Belmonte (1994), película española dirigida por Juan Sebastián Bollaín - que retrata al torero Juan Belmonte.

Títulos nobiliarios 
 Principado de Belmonte.